El término Zulu o Zulú'' puede referirse a:
 la etnia Zulú, un grupo étnico que habitan la provincia de KwaZulu-Natal, en Sudáfrica;
 el idioma zulú, un idioma del pueblo zulú;
 el Reino zulú, un antiguo estado del pueblo zulú;
 la película "Zulú", basada en una sangrienta batalla que tuvo lugar en África en 1879;
 Shaka, un jefe zulú que en el siglo XIX transformó su tribu en la nación guerrera más poderosa de África;
 la letra Zulú, una letra del alfabeto fonético de la OTAN;
 la hora ZULU, un término de navegación que designa el Tiempo Universal Coordinado; 
 el luchador Zulú, un luchador brasileño nacido en los años 40; o
 el músico Zulú''', músico peruano de la década de 1970, exintegrante de los grupos Shain's y Traffic Sound.